Franc Novak je osebno ime več znanih Slovencev:

 Franc (Feri) Novak (1906–1959), arhitekt
Franc (Ferenc) Novak (1756–1816~), evangeličanski inšpektor, odvetnik, veleposestnik
 Franc (Ferenc) Novak (1791–1836), župnik, etnološki zbiralec in pisatelj
 Franc Novak (1856–1936), filolog in stenograf
Franc Novak - "General Štesel" (1880/4?–1967), prof. Idrijske realke
 Franc Novak, teritorialec
 Franc Novak (1915–1979), slovaropisec (Slovar beltinskega prekmurskega govora)
Franc Novak (1915–197?), bosanskohercegovski partizan in politik slov. porekla
 Franc Novak - Luka (1908–1999), zdravnik ginekolog, kirurg, partizan, univerzitetni profesor, akademik
Franc Novak - Nace (1929–2011), "bajtar" na Veliki planini, (planinski) publicist
Franc Novak (1931–1987), konzul v Trstu 
Franc Novak, elektronik, prof. (IJS) 
Franci Novak (1969), pesnik, pisatelj

Glej tudi 
 Ferenc Novak, Feri Novak
Fran Novak
 France Novak
Franci Novak
Franjo Novak